Laffi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Laffi (1887–nach 1924), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Domenico Laffi (1636–nach 1673), italienischer Pilger/Reisender und Reiseschriftsteller